Otostylis är ett släkte av orkidéer. Otostylis ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Otostylis